Huerto ist eine Gemeinde in der Provinz Huesca in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien in Spanien. Sie liegt in der Comarca Monegros unweit des Río Guatizalema.

Gemeindeteile 
Die Gemeinde umfasst die Ortschaften:
 Usón
 Venta de Ballerías (mit Pfarrkirche aus dem 17. Jahrhundert)

Bevölkerungsentwicklung seit 1900

Sehenswürdigkeiten 

 Reste der Burg aus dem Jahr 1276

Weblinks 

 Huerto in CAI-Aragón (spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Geographie (Provinz Huesca)